Why Me o Why Me? possono riferirsi a:

Cinema
Hoh bit yau ngoh (distribuzione in inglese: Why Me?) – film di Hong Kong del 1985 diretto da Kent Chen
Perché proprio a me? (Why Me?) – film statunitense del 1990 diretto da Gene Quintano

Musica
Why Me? – album di Daniel Johnston
Why Me – singolo di Kris Kristofferson
Why Me – singolo degli Styx
Why Me? – singolo di Linda Martin
Why Me? – singolo degli A House
Why Me? – singolo di Ice Cube
Why Me? – singolo di Kierra Sheard
Why Me? – singolo dei Ti.Pi.Cal.

Televisione
Why Me? – film per la televisione statunitense del 1984 diretto da Fielder Cook